Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 13 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 Route 13 au Colombie-Britannique
 Route 13 au Saskatchewan
 Route 13 en Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 Idaho State Highway 13
 U.S. Route 13

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 13

Uruguay 
 Route 13

Europe 
 Route européenne 13
 Route européenne 013

Allemagne 
 Route fédérale 13 ()

France 
 Autoroute A13
 Route nationale 13
  dans certains départements

Lituanie 
 Route magistrale 13

Serbie 
 Route magistrale 13

Slovaquie 
 Route I/13

Suisse 
 Route principale 13

Voir aussi